OKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okaukuejo (Namibia)